Боровиченко Іванна (* 1990) — українська велосипедистка.
 Боровиченко Марія Сергіївна (1925—1943) — Герой Радянського Союзу (1965, посмертно), у роки німецько-радянської війни санітар 5-ї повітряно-десантної бригади.

 Вулиця Марії Боровиченко.